Krisztián Palkovics, madžarski hokejist, * 10. julij 1975, Székesfehérvár, Madžarska.

Palkovics je vso svojo kariero igral za klub Alba Volán, za katerega je odigral devetnajstih zaporednih sezon med 1993/94 in 2011/12, ko je pri šestintridesetih letih končal svojo kariero. S klubom je osvojil dvanajst naslovov madžarskega državnega prvaka, v letih 1998/99, 2000/01, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2008/09, 2007/08, 2009/10, 2010/11 in 2011/12. Med sezonama 1999/00 in 2006/07 je s klubom nastopal v mednarodni ligi, ki jo je v sezonah 2002/03 in 2006/07 osvojil, od sezone 2007/08 pa v ligi EBEL. V ligi EBEL je skupno odigral 247 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 110 golov in 122 podaj, ter deset tekem končnice, na katerih je dosegel tri gole in šest podaj.

Za madžarsko reprezentanco je nastopil na devetnajstih svetovnih prvenstvih, od tega enem v elitni diviziji, enajstih v diviziji D1 oziroma B ter sedmih v diviziji C.

Pregled kariere 

|-
| Madžarska
| Evropsko ml. prvenstvo C
| 92
|
| 3
| 5
| 4
| 9
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Madžarska
| Evropsko ml. prvenstvo B
| 93
|
| 6
| 6
| 2
| 8
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Madžarska
| Svetovno ml. prvenstvo C
| 93
|
| 4
| 7
| 3
| 10
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Madžarska
| Svetovno prvenstvo C
| 93
|
| 5
| 3
| 4
| 7
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Alba Volán
| Madžarska liga
| 93/94
|
| 20
| 19
| 8
| 27
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Madžarska
| Svetovno ml. prvenstvo C
| 94
|
| 4
| 4
| 1
| 5
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Madžarska
| Svetovno prvenstvo C
| 94
|
| 6
| 2
| 0
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Alba Volán
| Madžarska liga
| 94/95
|
| 23
| 18
| 15
| 33
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Madžarska
| Svetovno ml. prvenstvo C
| 95
|
| 4
| 5
| 5
| 10
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Madžarska
| Svetovno prvenstvo C
| 95
|
| 4
| 1
| 0
| 1
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Alba Volán
| Madžarska liga
| 95/96
|
| 25
| 24
| 17
| 41
|
| 96
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Madžarska
| Svetovno prvenstvo C
| 96
|
| 7
| 9
| 0
| 9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Alba Volán
| Madžarska liga
| 96/97
|
| 28
| 28
| 20
| 48
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Madžarska
| Svetovno prvenstvo C
| 97
|
| 5
| 1
| 1
| 2
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Alba Volán
| Madžarska liga
| 97/98
|
| 21
| 16
| 23
| 39
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Madžarska
| Svetovno prvenstvo C
| 98
|
| 5
| 6
| 3
| 9
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Alba Volán
| Madžarska liga
| 98/99
|
| 28
| 21
| 29
| 50
|
| 41
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Madžarska
| Svetovno prvenstvo B
| 99
|
| 7
| 4
| 1
| 5
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|Alba Volán
| Madžarska liga
| 99/00
|
| 18
| 18
| 18
| 36
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Mednarodna liga
| 99/00
|
| 30
| 25
| 19
| 44
| +7
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Madžarska
| Svetovno prvenstvo C
| 00
|
| 4
| 5
| 3
| 8
| +9
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|Alba Volán
| Madžarska liga
| 00/01
|
| 18
| 18
| 13
| 31
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Mednarodna liga
| 00/01
|
| 15
| 16
| 18
| 34
| +36
| 2
|
| 4
| 2
| 4
| 6
|
|
|-
| Madžarska
| Svetovno prvenstvo D1
| 01
|
| 5
| 6
| 2
| 8
| +7
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|Alba Volán
| Madžarska liga
| 01/02
|
| 7
| 6
| 4
| 10
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Mednarodna liga
| 01/02
|
| 17
| 21
| 12
| 33
| +33
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Madžarska
| Svetovno prvenstvo D1
| 02
|
| 5
| 4
| 2
| 6
| +8
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|Alba Volán
| Madžarska liga
| 02/03
|
| 15
| 16
| 11
| 27
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Mednarodna liga
| 02/03
|
| 16
| 17
| 9
| 26
| +28
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Madžarska
| Svetovno prvenstvo D1
| 03
|
| 5
| 2
| 1
| 3
| +2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|Alba Volán
| Madžarska liga
| 03/04
|
| 18
| 17
| 15
| 32
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Mednarodna liga
| 03/04
|
| 21
| 13
| 8
| 21
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Madžarska
| Svetovno prvenstvo D1
| 04
|
| 5
| 5
| 1
| 6
| 1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|Alba Volán
| Madžarska liga
| 04/05
|
| 12
| 7
| 8
| 15
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Mednarodna liga
| 04/05
|
| 14
| 4
| 6
| 10
| +5
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Madžarska
| Svetovno prvenstvo D1
| 05
|
| 5
| 1
| 1
| 2
| +1
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|Alba Volán
| Madžarska liga
| 05/06
|
| 10
| 7
| 7
| 14
|
| 2
|
| 8
| 8
| 6
| 14
|
| 2
|-
| Mednarodna liga
| 05/06
|
| 24
| 21
| 13
| 34
|
| 4
|
| 8
| 1
| 1
| 2
| -3
| 4
|-
| Madžarska
| Svetovno prvenstvo D1
| 06
|
| 5
| 3
| 5
| 8
| +0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|Alba Volán
| Madžarska liga
| 06/07
|
| 19
| 23
| 21
| 44
| +36
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Mednarodna liga
| 06/07
|
| 24
| 19
| 13
| 32
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Madžarska
| Svetovno prvenstvo D1
| 07
|
| 5
| 1
| 2
| 3
| +1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|Alba Volán
| Avstrijska liga
| 07/08
|
| 42
| 20
| 17
| 37
| -2
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Madžarska liga
| 07/08
|
| 3
| 3
| 2
| 5
| +4
| 6
|
| 9
| 8
| 13
| 21
| +31
| 4
|-
| Madžarska
| Svetovno prvenstvo D1
| 08
|
| 5
| 6
| 2
| 8
| +4
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|Alba Volán
| Avstrijska liga
| 08/09
|
| 50
| 25
| 20
| 45
|
| 22
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Madžarska liga
| 08/09
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 8
| 9
| 9
| 18
|
| 2
|-
| Madžarska
| Svetovno prvenstvo A
| 09
|
| 6
| 1
| 0
| 1
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|Alba Volán
| Avstrijska liga
| 09/10
|
| 54
| 24
| 26
| 50
|
| 30
|
| 4
| 3
| 3
| 6
|
| 0
|-
| Madžarska liga
| 09/10
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 7
| 7
| 8
| 15
|
| 12
|-
| Madžarska
| Svetovno prvenstvo D1
| 10
|
| 5
| 1
| 2
| 3
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|Alba Volán
| Avstrijska liga
| 10/11
|
| 51
| 25
| 26
| 51
|
| 20
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Madžarska liga
| 10/11
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 7
| 7
| 4
| 11
|
| 8
|-
| Madžarska
| Svetovno prvenstvo D1
| 11
|
| 4
| 2
| 1
| 3
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|Alba Volán
| Avstrijska liga
| 11/12
|
| 50
| 16
| 33
| 49
|
| 8
|
| 6
| 0
| 3
| 3
|
| 2
|-
| Madžarska liga
| 11/12
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 5
| 2
| 5
| 7
|
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 792
| bgcolor="#7FFF00" | 577
| bgcolor="#7FFF00" | 477
| bgcolor="#7FFF00" | 1054
| bgcolor="#7FFF00" | +180
| bgcolor="#7FFF00" | 443
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 66
| bgcolor="#7FFF00" | 47
| bgcolor="#7FFF00" | 56
| bgcolor="#7FFF00" | 103
| bgcolor="#7FFF00" | +28
| bgcolor="#7FFF00" | 34
|}

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Madžarski hokejisti
Madžarski hokejski reprezentanti
Hokejisti Alba Volán Székesfehérvár